San Pantaleón (span.) steht für:

sowie:
 San Pantaleón de Losa, Ort im Valle de Losa, Castilla la Vieja, Spanien

Siehe auch:
 San Pantaleo, San Pantaleone, Sankt Pantaleon – auch zu anderen Sprachvarianten
 Pantaleon